Thaya (rivier)
 Thaya (gemeente)